Osoby noszące nazwisko Tanrıkulu
 Azize Tanrıkulu (ur. 1986) – turecka zawodniczka taekwondo
 Bahri Tanrıkulu (ur. 1980) – turecki zawodnik taekwondo